Karangsembung (Jamanis), een bestuurslaag in Indonesië
Karangsembung (Karangsembung), een bestuurslaag in Indonesië
Karangsembung (Nusawungu), een bestuurslaag in Indonesië
Karangsembung (Songgom), een bestuurslaag in Indonesië